La liste des plus grands ports fournit le classement annuel et l'évolution du trafic des principaux ports de commerce mondiaux. On peut mesurer ce trafic à partir de la masse de marchandises échangées, du nombre d'escales ou de la valeur des biens.

La presse spécialisée, les institutions internationales et certaines autorités portuaires publient des classements essentiellement basés sur le tonnage, exprimé en tonnes métriques, à ne pas confondre avec la  américaine () et la  britannique ().

2021-2018

2017-2014

2013-2008

2007-2002 
Les chiffres sont exprimées en millions de tonnes métriques sauf pour ceux indiqués :
 F = Freight (Fret) pour Singapour, les ports japonais (à l'exception de Tokyo) et Port Klang (Malaisie)
 R = Revenu pour les ports sud-coréens

1995

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Liens externes 
  (nécessitant Google Earth).
  (géolocalisation de la majeure partie des navires en temps réel).

Articles connexes 
 Grands ports mondiaux
 Façade maritime
 Liste des plus grands ports à conteneurs

Grands ports
Transport maritime